Klünner ist der Familienname folgender Personen:
 Hans-Werner Klünner (1928–1999), deutscher Archivar
 Lothar Klünner (1922–2012), deutscher Schriftsteller und Übersetzer